Hungarian Open je označení více sportovních událostí na území Maďarska:

 Hungarian Open (squash) – turnaj ve squashi hraný v letech 1993–1998 a 2004–2006,
 Hungarian Open (stolní tenis) – turnaj ve stolním tenisu založený v roce 2010,
 Hungarian Open (šipky) – turnaj v šipkách založený v roce 1999,
 Tenisový turnaj žen v Budapešti, oficiálně Hungarian Ladies Open – ženský tenisový turnaj založený v roce 1993,
 Tenisový turnaj mužů v Budapešti, oficiálně Gazprom Hungarian Open – mužský tenisový turnaj založený v roce 2017,
 Hungarian Challenger Open – mužský tenisový turnaj ATP Challenger Tour založený v roce 2016,
 Hungarian Open – pokerový turnaj v rámci European Poker Tour.